Mars Science Laboratory
 Meung-sur-Loire

Anglais